Sönksen ist der Familienname folgender Personen:

 Burkhardt Müller-Sönksen (* 1959), deutscher Politiker (FDP)
 Claus Sönksen (* 1933), deutscher Diplomat
 Sönke Sönksen (* 1938), deutscher Springreiter